Charles Robberts Swart (5 de diciembre de 1894 - 16 de julio de 1982) fue el último Gobernador General de la Unión Sudafricana y el primer Presidente Estatal de la República Sudafricana. Fue también Ministro de Justicia sudafricano de 1948 hasta su designación en el puesto de Gobernador General en 1959. Político del Partido Nacional de mucho tiempo, fue designado Gobernador General en 1959. Después de que los blancos votaron en el referéndum de 1960 para cortar los lazos de Sudáfrica con la monarquía británica, Swart fue elegido para ser el primer Presidente Estatal de la República en 1961. Esta convención se hizo común en otros antiguos reinos de Comunidad Británica de Naciones. Swart desempeñó este nuevo cargo hasta 1967.

Fallecidos en Bloemfontein
Gobernadores y administradores coloniales británicos
Gobernantes de Sudáfrica
Políticos de Sudáfrica del siglo XX
Historia de Sudáfrica
Anticomunistas de Sudáfrica